Черепанова — фамилия, женская форма русской фамилии Черепанов. Известные носители:
 Черепанова, Лариса Павловна (род. 1987) — российская дзюдоистка.
 Черепанова, Луиза Николаевна (род. 1968) — советская и российская биатлонистка.
 Черепанова, Мария Сергеевна (род. 1987) — российская баскетболистка.
 Черепанова, Ольга Александровна (1936—2022) — советский и российский филолог, этнограф и фольклорист.
 Черепанова, Римма Андрияновна (более известна как Дышаленкова; 1942—2016) — советская и российская поэтесса, журналистка, писательница и публицист.
 Черепанова, Ульяна Александровна (род. 1991) — российская биатлонистка.

Топонимы 
 Черепанова — деревня в Каргапольском районе Курганской области.
 Черепанова — деревня в Юрлинском районе Пермского края.
 Черепанова гора — историческая местность Киева.